Irarrázaval, en euskera y oficialmente Irarrazabal, es un apellido de origen vasco que significa "llano de brezos" (irarra = brezo ; zabal = llano o campo). Este apellido se presenta con diversas variantes, como ser Irarrázabal, Irarrazabal, Yrarrázaval, e Yrarrazabal, y puede hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Personas

Con el apellido Irarrázabal 
 Bruno Philippi Irarrázabal (1944-), ingeniero y académico chileno, y también empresario, investigador, consultor, dirigente gremial, y líder máximo de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) entre 2005 y 2009.
 Felipe Irarrázabal (1966-), también conocido como Felipe Irarrázabal Philippi, abogado y académico chileno.
 Francisco de Andía Irarrazábal y Zárate (1576-1659), noble chileno-español.
 Lucas Domínguez Irarrázabal (1989-), futbolista chileno que se inició como lateral izquierdo, aunque ha alcanzado su mayor rendimiento y reconocimiento jugando como defensor central ; actualmente juega en el Pafos FC de la Primera División de Chipre.
 Luis Mena Irarrázabal (1979-), también conocido como Luis Arturo Mena Irarrázabal, futbolista chileno que se desempeñaba en defensa, y que a nivel profesional estuvo activo entre 1996 y 2014.
 Manuel Ossandón Irarrázabal (1962-), también conocido como Manuel José Ossandón Irarrázabal, técnico agrícola y político chileno.
 María Ximena Ossandón Irarrázabal (1963-), profesora de inglés y política chilena, militante del Movimiento de Acción Nacional (desde 2014 se desempeña como diputada por las comunas de La Granja, Macul, San Joaquín, y La Florida) ; es hermana del político chileno Manuel José Ossandón Irarrázabal, que también se dedica a la política en Chile ; Ximena Ossandón Irarrázabal está casada con el ingeniero Luis Hernán Paul (consultor financiero).
 Sebastián Silva Irarrázabal (1979-), director de cine y guionista chileno, y también pintor y cantante.

Con el apellido Irarrázaval 
 Fernando Irarrázaval Mackenna (1862-1940), abogado y político chileno, hijo del senador Manuel José Yrarrázaval Larraín.
 José Miguel Irarrázaval Alcalde, abogado y político chileno.
 José Santiago de Irarrázaval y Portales, militar chileno.
 Manuel José Irarrázaval Larraín, ingeniero y político chileno.
 Miguel de Irarrázaval y Bravo de Saravia, militar chileno.
 Ramón Luis Irarrázaval, político y diplomático chileno.
 Eugenio Guzmán Irarrázaval, agricultor y senador chileno.
 José Santiago Montt Irarrázaval, político chileno.
 Andrés Palma Irarrázaval, economista chileno.
 Manuel Pereira Irarrázaval, diplomático y político chileno.
 Diego Portales Irarrázaval, funcionario colonial chileno.
 Francisco Irarrázaval Mena, ingeniero y subsecretario chileno.
 Juan Irarrazaval Mellado, cineasta y fotógrafo chileno.
 Juan Irarrazaval Rossel, abogado y exconcejal de la ilustre municipalidad de Calera de Tango.

Con el apellido Yrarrázaval 
 Arturo Yrarrázaval Correa (1881-1963), abogado y político chileno.
 Francisco Yrarrázaval Correa (1859-1935), también conocido como Francisco Hipólito de los Ángeles Yrarrázaval Correa, abogado y político chileno.
 Manuel José Yrarrázaval Larraín (1834-1896), abogado y político chileno.
 Miguel Luis Yrarrázaval Smith (1872-1937), político y abogado chileno, ejerciendo su profesión especializándose en materia criminal.
 Pablo Yrarrázaval (1951-), también conocido como Pablo Yrarrázaval Valdés, empresario chileno.
 Paz Yrarrázaval (1931-2010), también conocida como Paz Eufrasia Yrarrázabal Donoso, actriz chilena, y también exdirectora de la Escuela de Teatro en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
 Ricardo Yrarrázaval (1931-), también conocido como Ricardo Yrarrázaval Larraín, pintor y ceramista chileno.

Referencias